Al-Sabah, de sinds de achttiende eeuw regerende familie van Koeweit
Hasan al-Sabah, de Man uit de Bergen, een elfde-eeuwse islamitische missionaris